Der Skisprung-Continental-Cup 2018/19 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Continental Cup bestand wie jedes Jahr aus Wettbewerben für Herren und für Damen sowie aus je einem Sommer-Continental-Cup und einem Winter-Continental-Cup.

Mitte Mai 2018 gab die FIS den Weltcup-Kalender bekannt. Der Sommer-Continental-Cup wurde bei den Herren im Zeitraum von Juli bis September 2018 auf acht Schanzen ausschließlich in Europa ausgetragen. Drei Stationen waren in dieser Saison zum zweiten Mal Teil der Beskiden-Tour. Sieger des Sommer-Continental-Cups wurde der Österreicher Philipp Aschenwald vor Žak Mogel aus Slowenien und dem Schweizer Killian Peier. Bei den Damen fanden im Sommer der Saison 2018/19 nur zwei Wettbewerbe auf dem Midtstubakken in Oslo statt. Beide Wettbewerbe gewann Katharina Althaus, ebenso wie die Gesamtwertung vor der Japanerin Kaori Iwabuchi und den beide Deutschen Juliane Seyfarth und Ramona Straub.

Der Winter-Continental-Cup wurde zwischen Dezember 2018 und März 2019 bei den Herren in insgesamt zwölf Austragungsorten in Europa sowie je einem in Japan und den Vereinigten Staaten ausgetragen. Bei den Damen fanden im gleichen Zeitraum insgesamt acht Wettbewerbe in vier Austragungsorten in Europa statt, darunter zwei in Norwegen.

Teilnehmende Nationen

Herren 
Es nahmen Springer aus 24 Nationen am Continental Cup der Männer teil.

Frauen 
Es nahmen Springerinnen aus 22 Nationen am Continental Cup der Frauen teil.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Gesamtwertung

Herren

Damen

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2018/19
 Skisprung-Grand-Prix 2018

Weblinks 
Continental Cup Herren

Continental Cup Damen

Einzelnachweise 

2018/19
Wintersport-Continental-Cup 2018/19